Les faits divers  sont, en journalisme, un type d'événements qui ne peuvent être classés dans aucune des rubriques habituelles.

Ce terme peut désigner de plus :
 Faits divers (Происшествие), nouvelle d'Anton Tchekhov (1887) ;
 Faits divers, court-métrage français de Claude Autant-Lara (1923) ;
 Fait divers (Fatto di cronaca), film italien de Piero Ballerini (1945) ;
 Faits divers, documentaire de Raymond Depardon (1983) ;
 Faits divers, émission de radio belge (1984-1994) ;
 Faits divers, le mag, émission de télévision française (2008-2010) ;
 Faits divers (série télévisée), série de télévision québécoise (2017-2020).